Андрология ( — «мужской» +  — «учение») — название области медицины, изучающей мужчин, мужскую анатомию и физиологию, заболевания мужской половой сферы и методы их лечения. Андрология в Европе рассматривается как отдельная область науки и практики, основные научные направления которой перечислены ниже:

 Мужское бесплодие
 Гипогонадизм
 Мужская контрацепция
 Нарушение половой функции у мужчин
 Ожирение у мужчин
 Проблемы старения у мужчин

Примечания